Cornelis Cornelisz puede referirse a:

 Cornelis van Haarlem, pintor holandés.
 Cornelis Nay, navegante neerlandés.